Socialdemócratas son llamados los seguidores de la socialdemocracia, una corriente de la izquierda reformista.

Partidos
Algunos partidos llevan el nombre de Socialdemócratas, como:

Socialdemócratas de .Socialdemócratas de .